Palazzo Moro Lin ist der Name zweier Paläste in Venedig:
 Palazzo Moro Lin (San Marco) und
 Palazzo Moro Lin (San Polo).